Кордо́н ( — шнур, растянутое расположение войск) может означать:

 Кордон — растянутое расположение войск небольшими отрядами (например, постами) вдоль определённой линии (фронт, государственная граница и другого).
 Кордон — оцепление важных государственных объектов, состоящее из отрядов силовиков.
 Кордон — пограничный или заградительный отряд и место его расположения.
 Кордон — пост лесной стражи.
 Кордон (кордонная линия) — карниз из сплошного ряда свешивающихся каменных плит, увенчивающий каменные стены крепостных верхов, с целью предохранения их наружной поверхности от стекающей с него при дожде и снеге воды.
 Кордон (линия кордона) — в гидростроительстве, линия пересечения верхней горизонтальной плоскости причального сооружения и его лицевой (морской) грани.

Техника 
 «Кордон» — бесствольный травматический пистолет разработки тульской компании «А+А».
 «Кордон» — фоторадарный комплекс измерения скорости разработки НПП «СИМИКОН».

Фамилия 
 Кордон, Андриан (род. 1977) — молдавский и израильский самбист и дзюдоист.
 Кордон, Аркадий Самойлович (род. 1945) — российский режиссёр и сценарист.
 Кордон, Одри (род. 1989) — французская велогонщица.

Топоним

Белоруссия 
 Кордон — агрогородок в Шумилинском районе Витебской области.
 Кордон — деревня в Вилейском районе Минской области.

Казахстан 
 Кордон — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кордон — село в Западно-Казахстанской области Казахстана. Находится в подчинении городской администрации Уральска.
 Кордон — прежнее название села Битилеу в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кордон — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Кордон — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Кордон — посёлок в Вологодской области, входит в Бабушкинский муниципальный район и Грязовецкий административно-территориальный район.
 Кордон — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
 Кордон — посёлок в Биазинском сельсовете Северного района Новосибирской области.
 Кордон — посёлок в Чувашинском сельсовете Северного района Новосибирской области.
 Кордон — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Кордон — посёлок в Кишертском районе Пермского края.
 Кордон — посёлок в Косинском районе Пермского края.
 Кордон — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Кордон — посёлок в Кунгурском районе Пермского края.
 Кордон — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Кордон — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Кордон — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Кордон — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Кордон — посёлок в Вагайском районе Тюменской области.
 Кордон — хутор в составе города Верхний Уфалей Челябинской области.
 Кордон — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Большой Кордон — посёлок в Асиновском районе Томской области.

Украина 
 Кордон — село в Коминтерновском районе Одесской области.

См. также 
 Кордон блю
 Санитарный кордон
 Закордонный